Arrapaho – album degli Squallor del 1983
 Arrapaho – film diretto da Ciro Ippolito del 1984